Sonic Jump es un videojuego de plataformas con scroll vertical creado por Sega y el Sonic Team y publicado para teléfonos móviles en mayo de 2008. Es una secuela de Sonic Jump.

Videojuegos para teléfonos móviles
Videojuegos de plataformas
Videojuegos de 2008
Videojuegos de Sonic Team
Videojuegos de Sonic